Le terme Freeze, signifiant « gelé » en anglais, désigne notamment :

 Une mobilisation éclair ou flash mob ;
 Le personnage du manga Fly, Freeze ;
 Un plantage informatique causant le blocage total de l'ordinateur.
 Le freeze, un mouvement issu du break dance.
 Le Freeze de Dallas, une ancienne franchise de hockey sur glace.
 Freeze, court métrage néerlandais de Maria Peters sorti en 2014 ;
 Freeze, court métrage américain de Maya Albanese sorti en 2019 ;
 Freeze, une exposition d'art qui a eu lieu en juillet 1988 à Londres.

Patronyme 

 Hudson Freeze, biologiste ayant travaillé aux côtés de Thomas Brock.